Wspólny pokój – powieść Zbigniewa Uniłowskiego z 1932 r.
 Wspólny pokój – polski film obyczajowy z 1959 r. w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, adaptacja powieści